Prusias (en grec : Προυσίας) est un nom propre qui peut désigner :

Nom de personne 
 Prusias (mort en 182 av. J.-C.) roi de Bithynie ;
 Prusias (mort en  149 av. J.-C.) roi de Bithynie, fils du précédent.

Nom de lieu 
 Prusias, diocèse de l'église primitive aujourd'hui désaffecté situé en Asie mineure.

Arachnologie 
 Prusias, genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Sparassidae.